Segunda División 2009/2010 – 79. edycja tych rozgrywek w historii. Brały w nich udział 22 drużyny.

Drużyny

Tabela 

||rowspan=15 style="background-color:#F9F9F9;"|

Wyniki 

Źródło: – Cihefe.es

Strzelcy 
Strzelcy z sezonu 2009/2010:

Przypisy

Zobacz też 
 Segunda División
 Primera División (2009/2010)

Linki zewnętrzne 
 Liga Nacional de Fútbol Profesional 
 RSSSF.com 
 Cihefe.es 

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Hiszpanii
2009 w piłce nożnej
2010 w piłce nożnej
2009 w Hiszpanii
2010 w Hiszpanii